Union Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Hill (Alabama)
 Union Hill (Arkansas)
 Union Hill (Georgia)
 Union Hill (Illinois)
 Union Hill (Kalifornien)
 Union Hill (Louisiana)
 Union Hill (Massachusetts)
 Union Hill (Minnesota), im Scott County und im Le Sueur County
 Union Hill (Mississippi)
 Union Hill (New Jersey)
 Union Hill (New Mexico)
 Union Hill (New York)
 Union Hill (North Carolina)
 Union Hill (Oklahoma)
 Union Hill (Pennsylvania)
 Union Hill (Tennessee)
 Union Hill (Texas)
 Union Hill (Virginia)